Villa Sforzesca è un toponimo della provincia di Grosseto
Villa Sforzesca – villa di Castell'Azzara
Villa Sforzesca – fattoria di Scansano